Auf dem als Wahlparteitag bezeichneten 1. Parteitag der nunmehr in PDS umbenannten SED-PDS, welcher am 24. und 25. Februar 1990 in Berlin stattfand, wurde Gregor Gysi im Amt des Parteivorsitzenden bestätigt und Hans Modrow zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Weiterhin wurden die Spitzenkandidaten für die Wahlkreise zur Volkskammerwahl am 18. März 1990 gewählt sowie das Wahlprogramm der PDS beschlossen.

Quellen 
Wahlparteitag der Partei des Demokratischen Sozialismus Dietz-Verlag, Berlin, 1990 ISBN 3320015869 S. 137–141

Partei des Demokratischen Sozialismus
Liste (Politiker)